Стивен Мэттью Нил (; 9 октября 1976 года, Сан-Диего, штат Калифорния, США) — американский борец вольного стиля, игрок в американский футбол, выступавший в Национальной футбольной лиге (НФЛ). По вольной борьбе: чемпион мира, чемпион Панамериканских игр. В американском футболе — трёхкратный чемпион Супербоула.

Спортивная карьера

Вольная борьба 
 Чемпион мира (1999).
 Чемпион Панамериканских игр (1999).
 Победитель .

 Чемпион США (1999).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1998, 1999), серебряный призёр NCAA чемпионата США (1997).

Американский футбол 
 Чемпион НФЛ США — чемпион Супербоула (2002, 2004, 2005).

Выступая на соревнованиях по борьбе, в 1995 году победил будущего известного футболиста НФЛ , а в 1999 году победил Брока Леснара.

Являлся одним из немногих игроков НФЛ, кто не имел любительской карьеры в американском футболе.

Признание 
 В 1999 году был удостоен , вручаемого лучшему борцу-студенту колледжа года в США.
 В 1999 году был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в США.
 В 2012 году введен в Зал национальной славы борьбы США.

Примечания

Ссылки 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр. 
 NCAA: Результаты по сезонам 
 

Борцы США
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы полутяжёлого веса
Борцы супертяжёлого веса
Игроки в американский футбол США
Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс»
Игроки «Филадельфия Иглз»
Выпускники Университета штата Калифорния в Бейкерсфилде
Спортсмены нескольких видов спорта